Strahlstrom bezeichnet:
 das Windsystem des Jetstreams
 scharf begrenzte Strömungskanäle in Flüssigkeiten und Gasen, siehe Strahlstrom (Fluid)
 der Strom des Strahls in einem Teilchenbeschleuniger, siehe Strahlstrom (Teilchenbeschleuniger)